Malastare es un planeta ficticio de la saga de ciencia ficción La Guerra de las Galaxias. Se trata de un planeta selvático del borde exterior, famoso por las carreras clandestinas de pod racing, deporte ficticio prohibido en toda la galaxia.

Habitantes 
Malastare no tiene esclavos, y la principal especie que lo habita es la de los dugs, nativos del planeta como el personaje Sebulba, un corredor de pod racing. También hay numerosos gran.

Apariciones o menciones 
Se lo mencionó por primera vez por el Maestro Jedi Qui-Gon Jim, en su escape a Tatooine y hablando al pequeño anakin mencionándole sobre las carreras de pods que se corren en ese mismo sistema.
Acerca de este planeta ficticio se sabe que el Maestro Jedi Mace Windu lideró una campaña contra la banda terrorista Red Laro y la gente de Lannik. Y una secuencia muestra que el rey Sebolto trabajó con el Bando Gora durante un tiempo, antes de que el personaje Jango Fett le hiciera caer durante una persecución (cuando iba en busca de la líder de ese bando) por un precipicio en una fábrica.

Dentro de la ficción de Star Wars, durante la invasión de los yuuzhan vong el planeta fue conquistado; pero sufrió pocos daños a pesar de que los alienígenas destruyeron la industria local. Tras la liberación, Malastare tuvo representación en el Senado de la Alianza Galáctica, el cual dejó que su habitantes lo reconstruyeran sin ayuda debido a que ésta era más necesaria en otros muchos planetas que habían sufrido mayores daños. Según la historia, esto enfureció tanto a los dugs como a los gran. En un pasaje se dice que antes que la Segunda Crisis Corelliana se desencadenara, se habían reconstruido al menos sus granjas de metano.

Planetas de Star Wars